Перепис населення Латвії (1920)
 Перепис населення Латвії (1925)
 Перепис населення Латвії (1930)
 Перепис населення Латвії (1935)
 Перепис населення Латвії (1959)
 Перепис населення Латвії (1970)
 Перепис населення Латвії (1979)
 Перепис населення Латвії (1989)
 Перепис населення Латвії (2000)
 Перепис населення Латвії (2011)

Посилання 
Переписи населення Латвії